Пильграм
 Пильграм, Антон (ок. 1460—1516) — выдающийся архитектор и скульптор сербско-моравской школы периода поздней, или «пламенеющей», готики.
 Пильграм — рассказ Владимира Сирина (Набокова). Заглавие дано по фамилии главного героя.